Voici la liste des planètes mineures numérotées de 63001 à 64000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

63001-63100

63101-63200

63201-63300

63301-63400

63401-63500

63501-63600

63601-63700

63701-63800

63801-63900

63901-64000 

63001-64000